AUP steht für:
 Arbeitsunterbrechungsphase, siehe Schulpause
 Agile Unified Process
 Amsterdam University Press
 Agaun Airport (IATA-Code), Flughafen von Agaun, Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

aup steht für:
 Makayam (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung